Kent Olsson ist der Name folgender Personen:

* Kent Olsson (Politiker) (* 1944), schwedischer Politiker 
 Kent Olsson (Orientierungsläufer) (* 1958), schwedischer Orientierungsläufer